Niecka:
 Niecka – określenie stosowane w 
 geologii – łagodna synklina:
 Niecka artezyjska
 Niecka węglowa
 geomorfologii – forma rzeźby terenu:
 Niecka ablacyjna
 Niecka denudacyjna

 W geologii regionalnej Polski:
 Niecka leszczyńska – jednostka geologiczna w północno-zachodniej części Sudetów (w pobliżu miejscowości Leszczyna)
 Niecka śródsudecka – jednostka geologiczna w centralnej części Sudetów
 Niecka północnosudecka – jednostka geologiczna (tektoniczna) w północno-zachodniej części Sudetów

 W geografii regionalnej Polski:
 Niecka Łagowska – Padół Kielecko-Łagowski, obniżenie w Górach Świętokrzyskich
 Niecka Nidziańska – makroregion wchodzący w skład Wyżyny Małopolskiej
 Niecka Połaniecka – zapadlisko na terenie powiatu staszowskiego
 Niecka Solecka – równina wchodząca w skład Niecki Nidziańskiej
 Niecka Włoszczowska – południowa część Wyżyny Przedborskiej

 Niecka wypadowa – rodzaj urządzenia do rozpraszania energii wody stosowanego w hydrotechnice
 Niecka – naczynie drewniane z XIX wieku